Подсосонье — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подсосонье — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Подсосонье — упразднённая деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Подсосонье — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Подсосонье — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Подсосонье — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Подсосонье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Подсосонье — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Подсосонье — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Подсосонье — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Подсосонье — деревня в Гагаринском районе Смоленской области
 Подсосонье — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Подсосонье — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Подсосонье — деревня в Торопецком районе Тверской области.